Tandplak, een afzetting van etensresten
Plaque (onderscheiding), een op de borst gedragen ruitvormige onderscheiding
Plaque (vaatvernauwing), een vaatvernauwing bij vaatziekten
Plaque (efflorescentie), een type huidaandoening
Plaque (champagnefles), een klein en rond metalen schildje onder de muselet
Plaque (virologie), een door virussen gevormd 'gaatje' in een celcultuur

Zie ook
Plak (doorverwijspagina)
Plaquette (kunst), een plaat voor wandversiering, vaak met een boodschap ter herinnering aan een gebeurtenis